Брезици могу бити:

 Брезици (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Брезици (Добој), насеље у граду Добој, Република Српска, БиХ
 Брезици (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)